Misty puede referirse a:

 Misty, un personaje del anime y de los videojuegos Pokémon.
 Misty (1959), composición de jazz del pianista Erroll Garner.
 Misty Mountain Hop (1971), canción de la banda inglesa Led Zeppelin.
 Misty Circles (1983), canción de la banda inglesa Dead or Alive.
 Misty (2011), canción de Kate Bush.
 Mercedes "Misty" Knight, personaje ficticio de Marvel Comics.
 MISTY1, cifrado por bloques diseñado por Mitsuru Matsui.
 Misty, serie de televisión surcoreana de 2018.